Стив Фо́кнер () — австралийский геймдизайнер, программист, композитор и основатель компании Infinite Interactive. Известность получил как создатель популярной серии стратегических компьютерных игр Warlords в 1989 году, а также как создатель логической ролевой игры Puzzle Quest в 2007. 

Стив Фокнер имеет высшее образование по математике а также изучал медицину, но бросил так как ненавидел смотреть на больных людей. Прежде чем начать заниматься разработкой компьютерных игр, он сменил много различных видов деятельности, включая добывающую компанию, проектирование монорельса и игру в музыкальной группе . Свою первую игру Стив написал в 1983 году, в возрасте 17 лет.

В 2003, вместе с другими разработчиками Warlords Infinite Interactive, он ушел из Strategic Studies Group. Первыми проектами Infinite, как самостоятельной компании стали Warlords IV и Warlords Battlecry III.  Стив выступал в качестве консультанта при разработке игры Герои Меча и Магии V фирмой Nival. Крупный успех Infinite Interactive пришел с выходом игры Puzzle Quest: Challenge of the Warlords, которая получила множество наград и хорошие отзывы критиков. В 2010 году вышла вторая часть игры — Puzzle Quest 2, которая так же была хорошо встречена критиками. 

Стив Фокнер также сам пишет саундтреки для игр. Музыкальное сопровождение многих игр SSG написано им.

Выборочный список игр 
В этом списке перечислены наиболее известные игры, в разработке которых принимал участие Стив Фокнер.

 Warlords V (игра находится в разработке)
 Puzzle Quest 2 (2010)
 Puzzle Chronicles (2010)
 Puzzle Kingdoms (2009)
 Neopets Puzzle Adventure (2009)
 Puzzle Quest: Galactrix (2008)
 Puzzle Quest: Challenge of the Warlords (2007)
 Heroes of Might and Magic V (2006)
 Warlords: Battlecry III (2004)
 Decisive Battles of WWII Vol 2: Korsun Pocket (2003)
 Warlords IV: Heroes Of Etheria (2003)
 Warlords: Battlecry II (2002)
 Reach for the Stars (2000)
 Warlords: Battlecry (2000)
 Warlords III: Darklords Rising (1998)
 Warlords III: Reign Of Heroes (1997)
 Warlords II Deluxe (1995)
 Warlords II Scenario Builder (1994)
 Carriers at War II (1993)
 Warlords II (1993)
 Warlords (1989)

Источники

Ссылки 
 Официальный блог Стива Фокнера

Разработчики компьютерных игр
Программисты Австралии